{| class="wikitable"
! Naam
! Voorlopige naamgeving
! Datum ontdekking
! Locatie ontdekking
! Ontdekker
|-|-
| (74101) - || 1998 QS30 || 17 augustus 1998 || Socorro || LINEAR
|-
| (74102) - || 1998 QX30 || 17 augustus 1998 || Socorro || LINEAR
|-
| (74103) - || 1998 QP31 || 17 augustus 1998 || Socorro || LINEAR
|-
| (74104) - || 1998 QK35 || 17 augustus 1998 || Socorro || LINEAR
|-
| (74105) - || 1998 QW35 || 17 augustus 1998 || Socorro || LINEAR
|-
| (74106) - || 1998 QS36 || 17 augustus 1998 || Socorro || LINEAR
|-
| (74107) - || 1998 QM37 || 17 augustus 1998 || Socorro || LINEAR
|-
| (74108) - || 1998 QP37 || 17 augustus 1998 || Socorro || LINEAR
|-
| (74109) - || 1998 QT37 || 17 augustus 1998 || Socorro || LINEAR
|-
| (74110) - || 1998 QU37 || 17 augustus 1998 || Socorro || LINEAR
|-
| (74111) - || 1998 QD39 || 17 augustus 1998 || Socorro || LINEAR
|-
| (74112) - || 1998 QE40 || 17 augustus 1998 || Socorro || LINEAR
|-
| (74113) - || 1998 QZ42 || 17 augustus 1998 || Socorro || LINEAR
|-
| (74114) - || 1998 QV46 || 17 augustus 1998 || Socorro || LINEAR
|-
| (74115) - || 1998 QR48 || 17 augustus 1998 || Socorro || LINEAR
|-
| (74116) - || 1998 QL49 || 17 augustus 1998 || Socorro || LINEAR
|-
| (74117) - || 1998 QG50 || 17 augustus 1998 || Socorro || LINEAR
|-
| (74118) - || 1998 QS50 || 17 augustus 1998 || Socorro || LINEAR
|-
| (74119) - || 1998 QH52 || 17 augustus 1998 || Socorro || LINEAR
|-
| (74120) - || 1998 QJ53 || 20 augustus 1998 || Anderson Mesa || LONEOS
|-
| (74121) - || 1998 QT53 || 28 augustus 1998 || Woomera || F. B. Zoltowski
|-
| (74122) - || 1998 QU54 || 27 augustus 1998 || Anderson Mesa || LONEOS
|-
| (74123) - || 1998 QG56 || 28 augustus 1998 || Socorro || LINEAR
|-
| (74124) - || 1998 QB58 || 30 augustus 1998 || Kitt Peak || Spacewatch
|-
| (74125) - || 1998 QD59 || 26 augustus 1998 || Kitt Peak || Spacewatch
|-
| (74126) - || 1998 QV60 || 23 augustus 1998 || Anderson Mesa || LONEOS
|-
| (74127) - || 1998 QG61 || 23 augustus 1998 || Anderson Mesa || LONEOS
|-
| (74128) - || 1998 QA66 || 24 augustus 1998 || Socorro || LINEAR
|-
| (74129) - || 1998 QT67 || 24 augustus 1998 || Socorro || LINEAR
|-
| (74130) - || 1998 QC68 || 24 augustus 1998 || Socorro || LINEAR
|-
| (74131) - || 1998 QN69 || 24 augustus 1998 || Socorro || LINEAR
|-
| (74132) - || 1998 QN71 || 24 augustus 1998 || Socorro || LINEAR
|-
| (74133) - || 1998 QV71 || 24 augustus 1998 || Socorro || LINEAR
|-
| (74134) - || 1998 QG72 || 24 augustus 1998 || Socorro || LINEAR
|-
| (74135) - || 1998 QL72 || 24 augustus 1998 || Socorro || LINEAR
|-
| (74136) - || 1998 QP73 || 24 augustus 1998 || Socorro || LINEAR
|-
| (74137) - || 1998 QY74 || 24 augustus 1998 || Socorro || LINEAR
|-
| (74138) - || 1998 QD75 || 24 augustus 1998 || Socorro || LINEAR
|-
| (74139) - || 1998 QC77 || 24 augustus 1998 || Socorro || LINEAR
|-
| (74140) - || 1998 QD77 || 24 augustus 1998 || Socorro || LINEAR
|-
| (74141) - || 1998 QK77 || 24 augustus 1998 || Socorro || LINEAR
|-
| (74142) - || 1998 QL77 || 24 augustus 1998 || Socorro || LINEAR
|-
| (74143) - || 1998 QP77 || 24 augustus 1998 || Socorro || LINEAR
|-
| (74144) - || 1998 QV77 || 24 augustus 1998 || Socorro || LINEAR
|-
| (74145) - || 1998 QO84 || 24 augustus 1998 || Socorro || LINEAR
|-
| (74146) - || 1998 QS84 || 24 augustus 1998 || Socorro || LINEAR
|-
| (74147) - || 1998 QR86 || 24 augustus 1998 || Socorro || LINEAR
|-
| (74148) - || 1998 QP87 || 24 augustus 1998 || Socorro || LINEAR
|-
| (74149) - || 1998 QE88 || 24 augustus 1998 || Socorro || LINEAR
|-
| (74150) - || 1998 QR89 || 24 augustus 1998 || Socorro || LINEAR
|-
| (74151) - || 1998 QD90 || 24 augustus 1998 || Socorro || LINEAR
|-
| (74152) - || 1998 QH90 || 24 augustus 1998 || Socorro || LINEAR
|-
| (74153) - || 1998 QJ90 || 24 augustus 1998 || Socorro || LINEAR
|-
| (74154) - || 1998 QM91 || 28 augustus 1998 || Socorro || LINEAR
|-
| (74155) - || 1998 QK93 || 28 augustus 1998 || Socorro || LINEAR
|-
| (74156) - || 1998 QH95 || 19 augustus 1998 || Socorro || LINEAR
|-
| (74157) - || 1998 QK96 || 19 augustus 1998 || Socorro || LINEAR
|-
| (74158) - || 1998 QU97 || 24 augustus 1998 || Socorro || LINEAR
|-
| (74159) - || 1998 QA100 || 26 augustus 1998 || La Silla || E. W. Elst
|-
| (74160) - || 1998 QE101 || 26 augustus 1998 || La Silla || E. W. Elst
|-
| (74161) - || 1998 QF101 || 26 augustus 1998 || La Silla || E. W. Elst
|-
| (74162) - || 1998 QR102 || 26 augustus 1998 || La Silla || E. W. Elst
|-
| (74163) - || 1998 QA104 || 26 augustus 1998 || La Silla || E. W. Elst
|-
| (74164) - || 1998 QL104 || 26 augustus 1998 || La Silla || E. W. Elst
|-
| (74165) - || 1998 QU104 || 26 augustus 1998 || La Silla || E. W. Elst
|-
| (74166) - || 1998 QO109 || 19 augustus 1998 || Haleakala || NEAT
|-
| (74167) - || 1998 RF2 || 15 september 1998 || Caussols || ODAS
|-
| (74168) - || 1998 RK2 || 15 september 1998 || Caussols || ODAS
|-
| (74169) - || 1998 RX2 || 13 september 1998 || Kitt Peak || Spacewatch
|-
| (74170) - || 1998 RB3 || 13 september 1998 || Kitt Peak || Spacewatch
|-
| (74171) - || 1998 RA6 || 13 september 1998 || Anderson Mesa || LONEOS
|-
| (74172) - || 1998 RX7 || 12 september 1998 || Kitt Peak || Spacewatch
|-
| (74173) - || 1998 RL8 || 12 september 1998 || Kitt Peak || Spacewatch
|-
| (74174) - || 1998 RL11 || 13 september 1998 || Kitt Peak || Spacewatch
|-
| (74175) - || 1998 RX13 || 13 september 1998 || Kitt Peak || Spacewatch
|-
| (74176) - || 1998 RF17 || 14 september 1998 || Socorro || LINEAR
|-
| (74177) - || 1998 RZ18 || 14 september 1998 || Socorro || LINEAR
|-
| (74178) - || 1998 RD19 || 14 september 1998 || Socorro || LINEAR
|-
| (74179) - || 1998 RZ23 || 14 september 1998 || Socorro || LINEAR
|-
| (74180) - || 1998 RK26 || 14 september 1998 || Socorro || LINEAR
|-
| (74181) - || 1998 RB28 || 14 september 1998 || Socorro || LINEAR
|-
| (74182) - || 1998 RR30 || 14 september 1998 || Socorro || LINEAR
|-
| (74183) - || 1998 RF39 || 14 september 1998 || Socorro || LINEAR
|-
| (74184) - || 1998 RM39 || 14 september 1998 || Socorro || LINEAR
|-
| (74185) - || 1998 RV39 || 14 september 1998 || Socorro || LINEAR
|-
| (74186) - || 1998 RJ40 || 14 september 1998 || Socorro || LINEAR
|-
| (74187) - || 1998 RZ40 || 14 september 1998 || Socorro || LINEAR
|-
| (74188) - || 1998 RC43 || 14 september 1998 || Socorro || LINEAR
|-
| (74189) - || 1998 RM43 || 14 september 1998 || Socorro || LINEAR
|-
| (74190) - || 1998 RA44 || 14 september 1998 || Socorro || LINEAR
|-
| (74191) - || 1998 RK45 || 14 september 1998 || Socorro || LINEAR
|-
| (74192) - || 1998 RV45 || 14 september 1998 || Socorro || LINEAR
|-
| (74193) - || 1998 RW45 || 14 september 1998 || Socorro || LINEAR
|-
| (74194) - || 1998 RL48 || 14 september 1998 || Socorro || LINEAR
|-
| (74195) - || 1998 RJ49 || 14 september 1998 || Socorro || LINEAR
|-
| (74196) - || 1998 RU49 || 14 september 1998 || Socorro || LINEAR
|-
| (74197) - || 1998 RX49 || 14 september 1998 || Socorro || LINEAR
|-
| (74198) - || 1998 RA50 || 14 september 1998 || Socorro || LINEAR
|-
| (74199) - || 1998 RA52 || 14 september 1998 || Socorro || LINEAR
|-
| (74200) - || 1998 RB53 || 14 september 1998 || Socorro || LINEAR|}

Planetoïdenlijsten